Eric Scott peut désigner :
 Eric Scott (1958-), un acteur américain ;
 Eric R. Scott, un réalisateur canadien.

Voir aussi 
 Erick Scott, joueur de football costaricien